Нуоро — город в Италии.
 Нуоро — провинция в Италии.